est la formule brute de plusieurs isomères :
 la félinine, de numéro CAS  ;
 l'acide N-cyclohexyl-2-aminoéthanesulfonique (CHES), de numéro CAS .